

Astronomia 
 Decani, nella storia dell'astronomia, erano le 36 stelle poste in una fascia a sud dell'eclittica per la misurazione delle ore da parte degli antichi Egizi

Cristianesimo 
 Decano, dignitario nelle chiese cattedrali e nelle collegiate delle chiese cattolica e anglicana; indica anche il presbitero più anziano di carica di un gruppo di presbiteri. Nella Chiesa cattolica indica anche il prelato presidente della Rota Romana e il presidente del Collegio cardinalizio
 Decano del collegio cardinalizio, il presidente del Collegio cardinalizio

Chimica 
 Decano, idrocarburo utilizzato come solvente

Geografia 
 Dečani, una città del Kosovo
 Monastero di Dečani, importante monastero della Chiesa ortodossa serba in Kosovo

Altro 
 Decano del corpo diplomatico, l'ambasciatore accreditato da più lungo tempo o, dove esiste il diritto di decanato, il nunzio apostolico
 Decano, professore con maggiore anzianità in ruolo dell'università in Italia.
 Decano dell'umanità, la persona più anziana al mondo
 Decano, uno dei gradi della catena di comando dell'esercito romano
 Decano, solitamente è il nome che viene assegnato al sottufficiale di corpo di un reggimento, visto come il più anziano in fatto di servizio. Es.: 1º Maresciallo Luogotenente dell'Esercito Italiano
 Decano, una delle 5 dignità in astrologia

Altri progetti